Deep Kiss - дебютний міні-альбом українського музиканта Creatique в жанрі: «Електронна музика», випущений 29 вересня 2015 року на лейблі Gysnoize Recordings.

Про альбом 
Запис міні-альбому почалася в 2013 році. Його першим синглом стала композиція «Keeper Rate» вийшла безкоштовно і доступна для скачування з 10 квітня 2013 року. Пізніше, через рік, автор випускає другий сингл міні-альбому. Композиція отримала назву «Over the Space» і була доступна з 31 березня 2014 року. 2 січня 2015 року було записано остання композиція «Solution» і підписаний контракт з лейблом звукозапису «Minimousique». Реліз міні-альбому відбувся 4 червня 2015 року, але пізніше альбом був перевиданий на іншому лейблі звукозапису «Gysnoize Recordings» 29 вересня 2015 року. Перевидання міні-альбому вийшло без композиції «Talskaf».

Список композицій

Посилання 
 «Deep Kiss» на сайті Gysnoize Recordings